Siete mujeres puede referirse a:
 Siete mujeres, película argentina de 1944.
 Siete mujeres, película mexicana de 1953.
 La casa de las siete mujeres, conocida también como Siete mujeres, miniserie brasileña de 2003.